Der Name Poliez bezeichnet zwei Orte im Bezirk Echallens des Kantons Waadt in der Schweiz:
Poliez-le-Grand
Poliez-Pittet